Galileo Galilei (1564-1642), astrònom, filòsof i físic 
 Vincenzo Galilei (1520-1591), pare de Galileo, compositor, llaütista i teòric de la música